Kaliska peut désigner :

Prénom
 Kaliska est un prénom.

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Kaliska, village du powiat de Świecie
 Kaliska, village du powiat de Włocławek

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Kaliska, village du powiat de Konin, 
 Kaliska, village du powiat de Międzychód 
 Kaliska, village du powiat de Wągrowiec 

dans la voïvodie de Poméranie
 Kaliska, village du powiat de Chojnice
 Kaliska, village du powiat de Kartuzy 
 Kaliska, gmina du powiat de Starogard 
 Kaliska, village et chef-lieu de la gmina de Kaliska, dans le powiat de Starogard 
 Kaliska, village de la gmina de Lubichowo, dans le powiat de Starogard 

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Kaliska, village du powiat de Gryfino 
 Kaliska, village du powiat de Szczecinek

dans d'autres voïvodies:
 Kaliska, village de la voïvodie de Lubusz
 Kaliska, village de la voïvodie de Mazovie

Homonymie de toponyme